Le tournoi de tennis de Sydney est un tournoi de tennis. L'édition féminine 1887 se dispute du 2 au .

Faits marquants 
Ce tournoi s'est disputé à Sydney du 2 au .

EM Mayne, vainqueur du All comer's final, remporte également le Challenge round face à C. Greene, tenante du titre.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Lillian Scott et Zilla Scott.

En double mixte, la paire C. Greene et Dudley Webb enlève le titre.

Résultats en simple

Tableau 
La championne en titre 1886, C. Greene, est directement qualifiée pour le challenge round (grande finale).

Résultats en double

Tableau

Résultats en double mixte

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de Sydney

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

dames 1887
Sydney
1887 en Océanie
Mai 1887